Ви́ктор Ива́нович Мере́жко (28 июля 1937, хутор Ольгенфельд, Александровский район, Ростовская область, РСФСР, СССР (ныне пос. Южный, ) — 30 января 2022, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский сценарист, драматург, кинорежиссёр, актёр, писатель-прозаик, певец, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2014), лауреат Государственной премии СССР (1987).

Биография

Ранние годы 
Родился 28 июля 1937 года в немецкой колонии Ольгенфельд Александровского района Ростовской области, в семье директора молочных заводов Ивана Севастьяновича Мережко и лаборантки Александры Ефимовны Гончаровой. В семье было пятеро детей. Дед по материнской линии Ефим Петрович работал кузнецом.

В 1952 году вместе с семьёй переехал в село Русская Поляна под городом Черкассы (Украина). Выучил украинский язык и окончил украинскую школу. Пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов. Год работал в лесу дровосеком, затем уехал на заработки в Архангельск.

В 1956 году поехал во Львов, где поступил в Украинский полиграфический институт им. Ивана Фёдорова. По окончании в 1961 году технологического факультета института настоял на распределении в родную Ростовскую область, в издательство «Молот», где работал инженером-технологом.

Работа в кино 
В 1963 году послал свои работы на конкурс в Москву. В 1964—1968 годах учился во ВГИКе (мастерская Алексея Спешнева, затем — Ильи Вайсфельда). Уже на втором курсе ВГИКа по сценарию Виктора сняли его первый короткометражный фильм «Зареченские женихи».

По сценариям Виктора Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них такие известные картины, как «Родня», «Полёты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

С первых же своих работ как сценариста Виктор Мережко обозначил свой интерес к нравственным проблемам современного общества. В его работах взаимоотношения героев и их социальный конфликт обусловливают фабулу фильмов. Так, в фильме «Трясина» (режиссёр Г. Чухрай) частная жизнь героя и его нравственный статус проходит проверку войной и экстремальной ситуацией. Сценарии Виктора Мережко отличаются глубокой проработкой персонажей, взаимодействием лирических и эксцентрических элементов (фильмы «Родня», «Полёты во сне и наяву») и основаны на лучших традициях советской прозы. Он известен как драматург, его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале» получили широкую известность и идут во многих театрах.

В 1999 году вместе с композитором Евгением Бедненко осуществил проект «Поют звёзды театра и кино», в который вошли популярные актёры Вера Васильева, Александр Збруев, Александр Михайлов, Наталья Варлей, Лариса Голубкина, Михаил Евдокимов, Борис Хмельницкий, Алексей Булдаков, Юрий Чернов и группа Евгения Бедненко «Хорус». Итогом проекта стали концерты и музыкальный диск, выпущенный в США и продублированный «Радио МПС».

Секретарь Союза кинематографистов России и Москвы, член Союза писателей России, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988).

Председатель правления Дома кино. Один из основателей киноакадемии «Ника» и её первый президент (после — почётный член Совета этой академии). Один из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок».

Начиная с 1990-х годов Мережко постоянно снимается как актёр, в основном в криминальных сериалах. Зрители отметили его роли в фильме «Рэкет» (1992) и сериале «Крот» (2001—2002).

Телевизионная деятельность 
В 1989—1995 годах Виктор Мережко вёл популярную в СССР и России программу «Кинопанорама», откуда ушёл из-за невозможности совмещать работу на двух каналах: первом и шестом.

Стоял у истоков создания в 1993 году телеканала «ТВ-6 Москва», был первым вице-президентом Московской независимой вещательной корпорации и лично по доверенности Эдуарда Сагалаева получал первую лицензию на вещание канала. С 1994 по 2002 год — автор и ведущий программы «Моё кино» телеканала «ТВ-6 Москва».

С 1995 года был художественным руководителем телекомпании «Каскад». Являлся художественным руководителем программ «Колесо истории» и «Анализы недели», а также художественным руководителем компании «Голдвидео».

После того как ТВ-6 перестал существовать, Мережко покинул «шестую кнопку» и с 2002 по 2004 год входил в руководство телеканала «М1» как заместитель гендиректора Сергея Москвина. О работе своих преемников на шестой кнопке сценарист отзывался неодобрительно: «Для меня ТВС не существовало. Говорю это не от злорадства, а оттого, что это был самый слабый, самый неуверенный и самый непродуманный телеканал России». При этом чуть ранее, работая с теми же самыми людьми на телеканале ТВ-6 в 2001—2002 годах, Мережко отзывался о них диаметрально противоположным образом: «Общение с новой командой ТВ-6 доставляет мне удовольствие. Это люди не только высокой культуры, но и в высшей степени профессионалы. Команда понимает, что надо делать весело и красиво, а не сиюминутно и скандально».

Личная жизнь 
 Жена Тамара Вадимовна Мережко (1946—1997). Поженились 28 января 1966 года. Умерла в 1997 году в возрасте 51 года.
 Дочь Мария (род. 1973), актриса и сценарист.
 Сын Иван (род. 1982), режиссёр, сценарист, музыкант.
 Сноха Полина (род. 1974), психолог, психотерапевт.

Общественная позиция 
Весной 2014 года, во время украинского кризиса и присоединения Крыма к России, Виктор Мережко занял пророссийскую позицию, о чём он сам и рассказал в одном из своих интервью. Утверждал, что американцы «поставили задачу рассорить русский и украинский народы». В июле 2017 года Службой безопасности Украины ему был запрещён въезд на территорию страны.

Смерть 
Скончался 30 января 2022 года на 85-м году жизни в Санкт-Петербурге от последствий ОРВИ.

Прощание с Виктором Мережко прошло 3 февраля 2022 года в Центральном доме кино. Похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой Тамарой Вадимовной (участок № 3).

Фильмография

Актёр 

  — Если есть паруса — Виктор
  — Прости — Владимир Юрьевич
  — Девятое мая
  — Нечистая сила — покупатель в машине
  — Дикий пляж — Филиппыч
  — Рэкет — адвокат Владимир Иванович Сабур
  — Русский роман
 — — Крот (сериал) — Кирилл Иванович Сабурцев, он же «Сабур», криминальный авторитет, наркоторговец (выброшен с балкона Германом в 11 серии 2-го сезона) (‡)  — Крылья
  — Провинциалы (сериал) — камео  — Замыслил я побег — поэт
  — Сонька Золотая Ручка (сериал) — «Мамай», глава криминальной организации «Червонный валет»
  — Сонька. Продолжение легенды (сериал) — «Мамай», глава криминальной организации «Червонный валет»
  — Дед Иван и Санька — Лёва Бузякин

 Режиссёр 
  — Новогодние мужчины
  — Одиночество любви
  — Красная Комната
  — Белая ночь, нежная ночь
  — Сонька Золотая Ручка (сериал)
  — Объявлены в розыск
  — Разжатые пальцы
  — Сонька. Продолжение легенды (сериал) 
  — Подземный переход (сериал) 
  — Хуторянин (сериал) 
  — Не ждали

 Сценарист 
Фильмы и телесериалы

  — Зареченские женихи
  — Кто умрёт сегодня
  — Слепой дождь…
  — «Тигры» на льду
  — Здравствуй и прощай
  — Вольному — воля
  — Одиножды один
  — Трын-трава
  — Журавль в небе
  — Трясина
  — Вас ожидает гражданка Никанорова
  — Уходя — уходи
  — Холостяки
  — Други игрищ и забав
  — Отставной козы барабанщик
  — Родня
  — Полёты во сне и наяву
  — Прозрачное солнце осени
  — Аплодисменты, аплодисменты…
  — Если можешь, прости
  — Инфанты
  — Одинокая женщина желает познакомиться
  — Прости
  — Девятое мая
  — Забавы молодых
  — Автопортрет неизвестного
  — Повестка в суд
  — Шаг
  — Одинокий охотник
  — Под небом голубым…
  — Собачий пир
  — Кремлёвские тайны шестнадцатого века
  — Ночные забавы
  — Рэкет
  — Если бы знать…
  — Курочка-ряба
  — Грешные апостолы любви
  — Линия жизни
  — Три женщины и мужчина
  — Крот (сериал) 
  — Лиса Алиса
  — Кавказская рулетка
  — Крот 2
  — Провинциалы (сериал) 
  — Новогодние мужчины
  — Я тебя люблю (сериал) 
  — Красная комната
  — Жулики
  — Сонька Золотая Ручка (сериал) 
  — Объявлены в розыск
  — Разжатые пальцы
  — Сонька. Продолжение легенды (сериал) 
  — Дед Иван и Санька
  — Подземный переход
  — Хуторянин
  — Царевна Лягушкина
  — Рядом с нами
  — Одиночество (сериал) 
  — Найти мужа Дарье Климовой
  — Входя в дом, оглянись
  — Не ждали

Мультфильмы
  — Василиса Прекрасная
  — Премудрый Пескарь
  — Кот Котофеевич
  — Лиса Патрикеевна
  — Отчего кошку назвали кошкой
  — Старуха, дверь закрой!
  — Волчище — серый хвостище
  — Медведь — липовая нога
  — Перфил и Фома
  — Приключения пингвинёнка Лоло (Фильм 1)
  — Приключения пингвинёнка Лоло (Фильм 2)
  — Приключения пингвинёнка Лоло (Фильм 3)

 Награды и признание 
 1987 — Государственная премия СССР за сценарий к фильму «Полёты во сне и наяву».
 1988 — Заслуженный деятель искусств РСФСР — за заслуги в области советского искусства.
 2014 — Народный артист Российской Федерации — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность''.
 Актёру установлена звезда на Звёздной аллее киноактёров в Анапе.

Примечания

Ссылки 
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник / Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов.— М.: Моск. рабочий, 1987. — С. 294.
 Виктор Мережко на сайте Кино-Театр.ру
 Драматург и режиссёр Виктор Мережко: «Девочке показалось, что она властвует надо мной…» // «Известия», 26.07.2007
 Виктор Мережко на сайте аниматор.ру
 Виктор Мережко в программе «Отдел кадров» («Памяти Натальи Гундаревой») на радио «Эхо Москвы» (22 мая 2005)
 «Ни дня без строчки». Не стало Виктора Мережко // ТАСС, 31 января 2022

Общественные деятели России
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Писатели России XXI века
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Выпускники Украинской академии печати
Выпускники сценарного факультета ВГИКа
Телеведущие ТВ-6
Члены Союза кинематографистов России
Члены Союза писателей России
Умершие от пневмонии
Похороненные на Троекуровском кладбище
Умершие от COVID-19 в России